Keijo Korhonen (1934-2022), est un politicien finlandais.
 Keijo Korhonen (1956-), est un sauteur à ski finlandais.

Voir aussi